În România, există mai multe biserici de lemn amplasate în localități cu denumirea Dobrești:
Biserica de lemn din Dobrești, Timiș
Biserica de lemn din Dobrești, Vâlcea